Ла Почота има више значења:

 Ла Почота (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Почота (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Почота (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Почота (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Почота (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Почота (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Почота (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Почота (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Почота (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Почота (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Почота (Сан Педро Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Почота (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Почота (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Почота (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Почота (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Почота (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Почота (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику